Maurette est un patronyme partagé par plusieurs personnalités.

Patronyme 
 Fernand Maurette, (1879-1937), géographe et sociologue français. 
 Marc Maurette, (1915-2004), réalisateur de cinéma et syndicaliste franco-suisse.
 Marie-Thérèse Maurette, (1880-1989), Pédagogue Française ayant travaillé a Genève
 Marcelle Maurette, (1903-1972), femme de lettres, dramaturge et scénariste française.
 Michel Maurette, acteur.
 Yolande Maurette, monteuse de films cinématographiques.

À noter 
Marc Maurette et Yolande Maurette ont travaillé sur le même film : Une histoire immortelle d'Orson Welles en 1968.
Marc Maurette et Marcelle Maurette ont travaillé ensemble sur le scénario du film L'Étrange Madame X de Jean Grémillon en 1951.
Fernand et Marie-Thérèse Maurette sont les parents de Marc Maurette